Ramganga Oriental, a Uttarakhand, afluent del Riu Sarda (que forma el riu Gogra)
 Ramganga Occidental, riu d'Uttarakhand i Uttar Pradesh (Índia) afluent del Ganges